Thundermother ist:
 der Name der britischen Psychedelic-Rock-Band Thundermother (englische Band) (1970 bis 1971)
 der Name der schwedischen Hardrock-Band Thundermother (schwedische Band) (seit 2009)